Чемпионат Кипра по баскетболу среди женщин () — турнир среди кипрских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1988 году, чемпионками которого стала команда из Никосии «ЕНАД». Больше всего титулов владеет «АЕЛ»  (Лимассол) — 14.

Чемпионы 

 * «Керавнос Строволос» отказался от участия в финале, в знак протеста против увеличения лимита зарубежных игроков в чемпионате.

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Кипра по баскетболу

Ссылки 
 
 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Баскетбол на Кипре
Чемпионаты Кипра